Gustaf Welin kan syfta på:

* Gustaf Welin (1859–1945), svensk ämbetsman
 Gustaf Welin (1930–2008), svensk militär